Нефтебáза:
 Нефтебаза — комплекс сооружений и устройств для приёма, хранения, перегрузки с одного вида транспорта на другой и отпуска нефти и нефтепродуктов.

Населённые пункты 
 Нефтебаза — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Нефтебаза — посёлок в Смоленском районе Алтайского края.
 Нефтебаза — посёлок в Советском районе Кировской области.
 Нефтебаза — посёлок в Осинском районе Пермского края.
 Нефтебаза — село в Онгудайском районе Республики Алтай.
 Нефтебаза — посёлок в Пудожском районе Карелии.
 Нефтебаза — село в Нюрбинском районе Якутии.
 Нефтебаза — село в Олёкминском районе Якутии.
 Нефтебаза — посёлок в Тукаевском районе Татарстана.
 Нефтебаза — посёлок в Молчановском районе Томской области.
 Нефтебаза — посёлок в Ярославле.